Guran kan syfta på följande:

 Guran (Fantomen) - en seriefigur i Fantomen

Geografi

Frankrike 

 Guran, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Iran 

 Gūrān (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar